Быковцы — название населённых пунктов:

 Быковцы — посёлок в Копыльском районе Минской области Белоруссии.
 Быковцы — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.